Луцилия (Lucilia) е име на:

 Римската фамилия Луцилии
 Луцилия (2 век пр.н.е.), сестра на поета Луцилий; съпруга на Секст Помпей; майка на Секст Помпей, Помпея и Гней Помпей Страбон; баба на Помпей Велики; пра-прабаба на Октавиан Август
 Луцилия, съпруга на философа и поета Тит Лукреций Кар (99-55 пр.н.е.)
 Луцилия Пола, сестра на Марк Луцилий Пет, 1 век

Луцилии